Витаутас-Арунас Жебрюнас (; 8 августа 1930, Каунас — 9 сентября 2013, Вильнюс) — советский литовский кинорежиссёр и сценарист. Заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1979). Лауреат Государственной премии Литовской ССР (1960), Национальной премии Литвы по культуре и искусству (2011).

Биография 
До того, как прийти в кино, Жебрюнас был архитектором и художником. В 1955 году он окончил Художественный институт в Вильнюсе (ныне Вильнюсская художественная академия) с дипломом архитектора. В кино начинал работать как художник кинофильмов «Юлюс Янонис» (1959). Первая режиссёрская работа — фильм «Последний выстрел» (1960).

В 1961—1962 годах стажировался на киностудии «Мосфильм» у режиссёра Михаила Ромма. 
В 1977—1978 годах преподавал кинорежиссуру на Высших курсах сценаристов и режиссёров. В 1988 году стал членом Инициативной группы Литовского движения за перестройку, в 1988—1990 годах был членом совета Сейма Саюдиса.

В 1989—2000 годах Жебрюнас преподавал в Литовской академии музыки (до 1992 года Литовская государственная консерватория); доцент  (1994).
 
Скончался 9 сентября 2013 года. Урна с прахом захоронена на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

Был женат. Дочь Моника (род. 28 июля 1966) в детстве снялась у отца в фильме «Приключения Калле-сыщика», сейчас известна как художница, проживает в США. Моника замужем за Дэвидом Эдгаром, воспитывает двух дочерей: Софию и Минию.

Фильмография

Награды и звания 
 Кавалер ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (2007).
 Медаль Независимости Литвы (2000).
 Заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1979).
 Национальная премия Литвы по культуре и искусству (2011).
 Государственная премия Литовской ССР (1960).
 Премия Правительства Литвы по культуре и искусству (2006).

Примечания

Ссылки 
 Arūnas Žebriūnas
 

Выпускники Вильнюсской художественной академии
Похороненные на Антакальнисском кладбище
Лауреаты Национальной премии Литвы по культуре и искусству
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров
Заслуженные деятели искусств Литовской ССР